Dadong Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dadong (köping i Kina, Guangxi), 
 Dadong (köping i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar